Nybøl steht für: 
 Nybøl Nor, Seitenarm der Flensburger Förde
 Nybøl Sogn, Kirchspielsgemeinde in Nordschleswig in Dänemark
 Nybøl (Sønderborg Kommune), Ort in Dänemark